Уборки — топоним.

Белоруссия 
 Гомельская область
 Уборки — посёлок в Буда-Кошелёвском районе.
 Уборки — посёлок в Речицком районе.

 Минская область
 Уборки — деревня в Пуховичском районе.
 Уборки — деревня в Смолевичском районе.
 Уборки — деревня в Червенском районе.
 Уборки — исторический район Минска.

Россия 
 Уборки — посёлок в Климовском районе Брянской области.

Украина 
 Уборки — село в Куликовском районе Черниговской области.